Ortúzar, u oficialmente en euskera Ortuzar, es un apellido de origen vasco que significa "huerto viejo". Puede referirse a:

Personas
Camilo Ortúzar, sacerdote salesiano chileno.
Enrique Ortúzar, abogado y académico chileno.
Higinio Ortúzar, exfutbolista chileno.
Ignacio Ortúzar Castillo, político chileno.
José Ángel Ortúzar Formas, político chileno.
José Manuel Ortúzar Formas, político y abogado chileno.
Andoni Ortuzar, periodista y político vasco.
Iker Camaño Ortuzar, ciclista español.
Carlos de Castro Ortúzar, político y diputado chileno.
Álvaro Covarrubias Ortúzar, abogado chileno.
Blas González Ortúzar
Manuel González Ortúzar, político chileno.
Rodrigo Ortúzar Maturana, ingeniero civil chileno.
Martín Ortúzar , terrateniente y latifundista chileno del Maule durante las primeras décadas del siglo XX

Lugares
Villa Ortúzar, localidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Referencias